een watervogel; zie aalscholver.
 een woonwijk in Capelle aan den IJssel; zie Schollevaar (Capelle aan den IJssel).